El Torneig d'Hobart 2012, també conegut com a Moorilla Hobart International 2012, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 14 de gener de 2012 al Hobart International Tennis Centre de Hobart, Austràlia.

La tennista alemanya Mona Barthel va guanyar el seu primer torneig del circuit WTA venint des de la fase prèvia i superant a quatre de les cinc primeres caps de sèrie.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2012
WTA Tour 2012